Il singolare del torneo di tennis US Clay Court Championships 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Gabriela Sabatini 2-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Steffi Graf (Campionessa)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Assente
 Kathy Jordan (secondo turno)
 Terry Phelps (quarti di finale)
 Kate Gompert (terzo turno)
 Robin White (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (secondo turno)

 Helen Kelesi (terzo turno)
 Ann Henricksson (primo turno)
 Gabriela Sabatini (finale)
 Anna Ivan (primo turno)
 Liz Smylie (primo turno)
 Molly Van Nostrand (primo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Clay Court Championships 1986